Canal 13 (Argentyna) – argentyńska stacja telewizyjna
 Canal 13 (Chile) – chilijska stacja telewizyjna
 Canal 13 (Kolumbia) – kolumbijska stacja telewizyjna
 Canal 13 (Kostaryka) – kostarykańska stacja telewizyjna